Příjmení Pavlásek nosí více různých osobností:

 Adam Pavlásek (* 1994) – český tenista
 Jan Pavlásek (* 1923) – český veterinář a skaut
 Lukáš Pavlásek (* 1978) – český komik
 Vojtěch Pavlásek (1895–1977) – český a československý politik, poválečný poslanec KSČ

ženská podoba s přechýlením
 Irena Pavlásková (* 1960) – česká režisérka
 Lucie Pavlásková – česká sportovkyně, takewondistka